Ferenc Kónya – allenatore di calcio e calciatore ungherese
 József Kónya – calciatore ungherese
 Sándor Kónya – tenore ungherese
 Zsófia Kónya – pattinatrice di short track ungherese